Andrei Olegovich Minenkov (en ), né le 6 décembre 1954, est un ancien patineur artistique soviétique qui concourait en danse sur glace avec Irina Moïsseïeva.

Double médaillés olympiques, ils ont également été champions du monde et d'Europe.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
(avec sa partenaire Irina Moïsseïeva)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique soviétique
Naissance en décembre 1954
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillé d'argent olympique soviétique
Médaillé de bronze olympique soviétique
Champion du monde de patinage artistique